Калес может означать:
 Жан Кризостом Калес — французский военный деятель, полковник, барон, участник революционных и наполеоновских войн
 Франсиско Калес Отеро — испанский композитор и музыкальный педагог

См. также 
 Кале